Questo è l'elenco degli episodi della serie animata britannica Mr. Bean. Le prime tre stagioni (conosciute come Series 1) sono composte complessivamente da 52 episodi (la prima e la terza stagione hanno 18 episodi, la seconda ne ha 16 episodi) trasmessi a coppie fu trasmessa nel Regno Unito prima su ITV e poi su CITV dal 5 gennaio 2002 al 2 giugno 2004. Una sec ed in Italia andò in onda originariamente su Fox Kids (successivamente Jetix) e K-2 dal 6 dicembre 2003 al 2 luglio 2006. In seguito questa fu ritrasmessa in chiaro su K2 e a pagamento su Disney XD dal 2009 al 2012. Dall'8 aprile 2015 andò in onda su Boomerang e dal 21 dicembre successivo su Boing.

La quarta stagione (nota come  Series 2) di 52 episodi è stata trasmessa nel Regno Unito da CITV dal 16 febbraio 2015 al 10 marzo 2016 ed in Italia andò in onda su Boing e Boomerang dal 4 maggio 2015 al 5 settembre 2017.

La quinta stagione di 26 episodi (nota come  Series 3) è stata trasmessa nel Regno Unito da CITV dal 9 aprile all'8 ottobre 2019 e in Italia andò in onda su Boomerang dal 14 settembre al 9 ottobre 2019.

Prime 3 stagioni (Series 1)

Quarta stagione (Series 2) 
Gli episodi sono stati trasmessi in Italia con i titoli originali, poi a partire dall'edizione DVD e dalle repliche del 2018 su Boing, vengono tradotti i titoli degli episodi in italiano.

Quinta stagione (Series 3)

Note

Collegamenti esterni 
 

Mr. Bean
Mr. Bean